La partition du Viêt Nam est effectuée en 1954 après la guerre d'Indochine et les accords de Genève, divisant le Viêt Nam en deux parties : au nord, la république démocratique du Viêt Nam (dit « Nord-Viêt Nam », régime communiste sous l'influence de l'URSS) et au sud, la république du Viêt Nam (dit « Sud-Viêt Nam », régime anticommuniste sous l'influence des États-Unis). 

Elle suivait alors le tracé du  nord et représente un des points culminants de la guerre froide. Par ailleurs, les États-Unis et l'État du Viêt Nam  ne signèrent pas la déclaration finale de la conférence de Genève. 

Le non-respect des accords d'armistice (refus de Diem de les entériner en 1957), son pouvoir de plus en plus dictatorial et la création l’Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est (OTASE), un pacte défensif anticommuniste sous l'égide des États-Unis, englobant le Sud du Viêt Nam, conduisent à la création du Front national de libération du Sud Viêt Nam (Viêt Cong) et mènent à la guerre du Viêt Nam, qui se soldera par la victoire du Nord et du Front national de libération du Sud Viêt Nam en 1975. Le Vietnam est réunifié en 1976 par une élection générale nationale.

Notes et références

Articles connexes 
Histoire du Viêt Nam
Zone vietnamienne démilitarisée
Guerre du Viêt Nam
Partition de la Corée

Liens externes 
Acte final de la conférence de Genève et déclarations annexes (21 juillet 1954)

Histoire du Viêt Nam
Guerre d'Indochine
Viêt Nam
1954